Anders Huusko, švedski hokejist, * 24. avgust 1971, Upplands Väsby, Švedska.

Huusko je v švedski ligi igral za klube RA-73, Djurgårdens IF in HV 71, s katerim je v sezoni 2003/04 osvojil naslov švedskega državnega prvaka. Dve sezoni je igral tudi v nemški ligi za kluba Kölner Haie in Berlin Capitals.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene zlate medalje.

Tudi njegov brat dvojček Erik je bil hokejist.

Pregled kariere

|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 89
|
| 6
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| RA-73
| Švedska 3. liga
| 89/90
|
| 27
| 17
| 15
| 32
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| RA-73
| Švedska 2. liga
| 90/91
|
| 18
| 14
| 8
| 22
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 91
|
| 7
| 3
| 1
| 4
| +3
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 38
| 8
| 13
| 21
|
| 20
|
| 10
| 3
| 1
| 4
|
| 4
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 27
| 5
| 6
| 11
|
| 22
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 36
| 12
| 7
| 19
|
| 28
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 36
| 12
| 7
| 19
|
| 28
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 39
| 6
| 10
| 16
|
| 26
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| +2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 96/97
|
| 41
| 14
| 13
| 27
|
| 55
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 97/98
|
| 37
| 18
| 8
| 26
| -2
| 28
|
| 5
| 3
| 0
| 3
| -3
| 12
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 10
| 1
| 1
| 2
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 98/99
|
| 44
| 21
| 15
| 36
| -6
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 99/00
|
| 9
| 0
| 0
| 0
| -4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Berlin Capitals
| Nemška liga
| 99/00
|
| 40
| 14
| 12
| 26
| +2
| 30
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| -4
| 6
|-
| Berlin Capitals
| Nemška liga
| 00/01
|
| 56
| 28
| 22
| 50
| +8
| 36
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| -3
| 2
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 01/02
|
| 46
| 13
| 15
| 28
| +1
| 26
|
| 8
| 3
| 4
| 7
| +1
| 6
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 02/03
|
| 44
| 13
| 11
| 24
| +7
| 20
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| +1
| 2
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 03/04
|
| 49
| 12
| 13
| 25
| +12
| 24
|
| 15
| 9
| 4
| 13
| +7
| 14
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 04/05
|
| 48
| 11
| 9
| 20
| +2
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 664
| bgcolor="#7FFF00" | 224
| bgcolor="#7FFF00" | 188
| bgcolor="#7FFF00" | 412
| bgcolor="#7FFF00" | +25
| bgcolor="#7FFF00" | 489
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 73
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 34
| bgcolor="#7FFF00" | -1
| bgcolor="#7FFF00" | 56
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski levokrilni napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti RA-73
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti HV 71
Hokejisti Kölner Haie
Hokejisti Berlin Capitals